Alkan bezeichnet:

 Alkan (Name), einen Familiennamen und türkischen Vornamen, siehe dort auch Namensträger
 eine beliebige chemische Verbindung aus der Gruppe der Alkane in der organischen Chemie
 Alkan Air, kanadische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Alcan